Березовое (), село,
Редкодубовский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321885002. Ликвидирован в 1998 году.

Географическое положение 
Село Березовое находится в 1,5 км от села Водяное и в 4 км от села Редкодуб, рядом с селом расположены небольшие лесные массивы урочище Березовое и урочище Круглое (дуб).

История 
 1998 — снята с учёта.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района